IPM puede referirse a:

 IPM, siglas de Índice de pobreza multidimensional.
 I.P.M., antiguas siglas de la asignatura Instrucción Premilitar, dictada en Venezuela, que fue transformada en 2017 por el gobierno venezolano, al estatus de área de formación y su nombre a Formación para la Soberanía Nacional.